Rodné jméno či příjmení Roy má více nositelů:

rodné jméno
 Roy Acuff – americký country muzikant a zpěvák
 Roy Crowson – britský biolog, specializovaný na taxonomii brouků
 Roy Emerson – australský profesionální tenista
 Roy Farell – literární postava, kterou vymyslel Jaroslav Foglar a kterou popsal ve své knize Hoši od Bobří řeky
 Roy Glauber – americký fyzik
 Roy Harper – anglický rockový a folkový zpěvák, textař a kytarista
 Roy Makaay – nizozemský fotbalista
 Roy Orbison – americký zpěvák, kytarista a skladatel
 Roy J. Plunkett – americký chemik
 Roy Scheider – americký filmový a televizní herec
 Roy Wallis – americký sociolog, děkan Fakulty ekonomických sociálních studií na The Queen’s University v Belfastu, badatel v oblasti nových náboženských hnutí

příjmení
 Arundhati Roy (* 1961) – indická spisovatelka, píšící anglicky
 André Roy (* 1975) – americký hokejista
 Badal Roy (* 1945) – bangladéšský perkusionista
 Claude Le Roy (* 1948) – francouzský fotbalista
 Derek Roy (* 1983) – kanadský hokejista
 Édouard Le Roy (1870–1954) – francouzský filozof
 Emmanuel Le Roy Ladurie (* 1929) – francouzský historik
 Jean-Yves Roy (* 1969) – kanadský hokejista
 Patrick Roy (* 1965) – kanadský hokejový brankář
 Vladimír Roy (1885–1936) – slovenský básník a překladatel